Országút: egymástól távol levő városokat összekötő közút
 Országút, Budapest II. kerületének egyik városrésze
 Országút, a Tejút elnevezése az Alföld egyes helyein
Művészet
 Országút, a 100 Folk Celsius együttes 1997-es albuma
 Országút, a Dupla Kávé együttes 2014-es albuma
Folyóiratok 
 Országút, folyóirat 1935–1936 között
 Országút, 2020-ban indított, kéthetenként megjelenő művészeti, tudományos, közéleti folyóirat